CREBRF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 639 амінокислот, а молекулярна маса — 72 149.

Кодований геном білок за функцією належить до репресорів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як відповідь на стрес, транскрипція, регуляція транскрипції, транспорт, відповідь на порушення конформації білку, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки